Плавающий город, плавучий город — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Плавающий город» — роман Жюля Верна.
 «Плавающий город» — фильм Хо Йима (2012).
 «Плавающий город» — песня исполнительницы Тори Эймос с альбома Y Kant Tori Read (1988).
 Плавающие города и острова — понятие футурологии и спекулятивной фантастики.